Lounge Musique — пятый студийный альбом итальянской певицы In-Grid. Пластинка спродюсирована лично певицей, также она написала тексты большинства песен на альбоме. Помимо новых песен, на альбоме присутствуют кавер-версии на хиты мэтров мировой эстрады, таких как Франсуаза Арди, Далида, Бриджит Бардо, Ив Монтан и других.

Список композиций

Примечания

Ссылки 

Альбомы Ин-Грид